Bumann ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Bumann (* 1958), Schweizer Koch und Fernsehmoderator
 Dirk Bumann (* 1967), deutscher Infektionsbiologe
 Kai Bumann (1961–2022), deutscher Dirigent
 Werner Bumann (1931–1986), deutscher Leichtathlet

Siehe auch:
 Buhmann
 Buman